Менк Володимир Карлович (1856—1920) — російський та український художник, майстер пейзажу.
 Ісмаїл бін Муса Менк (* 1975) — Великий муфтій Зімбабве.

 Менк-Ньєрле — муніципалітет у Франції, в регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.